Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2022 проводился с 25 по 27 марта 2022 года в городе Гштад.

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда Zug-Uzwil (скип Ursi Hegner, ставшая чемпионом 2-й раз и 2-й раз подряд) , победившая в финале команду Zug (скип Daniel Lüthi). Бронзовые медали завоевала команда Wetzikon (скип Marina Hauser).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Перед каждым матчем команды выполняют тестовые броски в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды), по их среднему значению команды ранжируются внутри группы при равенстве итогового количества побед. Во второй этап, плей-офф, выходят четыре лучшие команды. Они по олимпийской системе играют полуфиналы; победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие разыгрывают бронзу в матче за 3-е место.

Время начала матчей указано местное (UTC+1:00).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в полуфиналы плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 27 марта, 8:30

Матч за 3-е место. 27 марта, 13:30

Финал. 27 марта, 13:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2022
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2022
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2022

Спортивные соревнования в Гштаде
Спорт в Швейцарии в 2022 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд
Март 2022 года